Вісь — уявна пряма лінія в просторі, навколо якої відбувається обертання. Похідні терміни від слова «вісь» — аксіальний (, від axis), осьовий.

У геополітиці:
 Геополітична вісь — це коаліція декількох геополітичних столиць (Країни Осі, Балто-Чорноморська вісь, «Вісь зла», Вісь «Париж — Берлін — Москва» тощо).

У математиці:
 Вісь координат — пряма із вказаними на ній напрямом, початком відліку й обраною масштабною одиницею, що служить для визначення положення точки на ній. Осі координат використовуються при побудові багатовимірних систем відліку.
 Вісь симетрії — лінія, при повороті навколо якої тіло суміщається саме з собою. Інший тип осі симетрії — лінія на площині, при дзеркальному відбитті відносно якої тіло суміщається саме з собою.
 
В оптиці:
 Оптична вісь — в параксіальній оптиці — лінія, вздовж якої світловий промінь проходить без відхилення. Зазвичай оптична вісь є віссю симетрії оптичної системи.
 Оптична вісь кристала — напрям, вздовж якого швидкості розповсюдження звичайного та незвичайного променів рівні.

У техніці:
 Вісь — стрижень, навколо якого обертаються певні механізми, частини машини тощо.

У фізиці:
 Вісь обертання — лінія в просторі, відносно якої відбувається обертання.
 Вісь часу — концепція, що описує час як пряму, простягнуту з минулого в майбутнє.

Інше 
 «Вісь» — роман канадського письменника-фантаста Р. Ч. Вілсона.

Див. також 
 Шпиндель
 Велика піввісь